Цели́нное — село в Ширинском районе Республики Хакасия. Административный центр Целинного сельсовета. 

Основано в 1955 году как целинный совхоз «Ширинский». Основное предприятие — ЗАО «Целинное» (производство молока, мяса, шерсти, зерновых).

География и климат 
Расположено на реке Туим в 12 км к северу от районного центра — села Шира. На западной окраине  села находится остановочный пункт 250 км на железнодорожной линии Ачинск — Абакан. За ним с севера на юг проходит автодорога  Ачинск — Шира — Троицкое. В 10 км к северо-востоку от села лежит озеро Белё, в 6 км к северо-западу располагается озеро Фыркал.

Климат резко континентальный. Преобладающие ветры — юго-западные.

Население 

Число хозяйств — 540. Национальный состав: русские, хакасы (24,2%), немцы, татары, чуваши, белорусы и другие.

Инфраструктура 
Социально-значимые объекты: школа, детский сад, Дом культуры, библиотека.

Совхоз «Целинный» 
Образован в 1955 году как зерносовхоз «Ширинский» с двумя отделениями — Белё и Будённый. Центральная усадьба находилась в селе Целинное, расположенном в 12 км от посёлка Шира и 168 км от города Абакан. Общий земельный фонд составлял 56851 га, в т. ч. пашня — 25 522 га. Имел крупного рогатого скота (КРС) — 221 голову, в т.ч. коров — 98, овец — 4139, лошадей — 243. Направление хозяйства — зерновое, форма собственности — государственная. В 1986—1990 годах стал многоотраслевым совхозом с хорошо развитым животноводством. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 1864 голов, в т. ч. коров — 560, овец — 29 861. Надой на 1 фуражную корову составлял 2941 кг, настриг шерсти с 1 овцы — 4,7 кг, средняя урожайность зерновых — 16,2 ц/га (25,1 ц/га — 1988). Земельный фонд уменьшился до 27 441 га, в т. ч. пашня — до 11 388 га. Число работающих 545 человек. В 1992 году был реорганизован в АОЗТ «Целинное», в 2001 году — в ООО «Целинное». Руководители: А. А. Лисовский, И. А. Булойчик (заслуженный работник сельского хозяйства РХ), И. А. Храмушин (заслуженный работник сельского хозяйства РХ).

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. — С. 262.

Населённые пункты Ширинского района